Amisk Lake steht für:
 Amisk Lake Recreation Site, Erholungsgebiet in Saskatchewan
 Amisk Lake 184, Indianerreservat in Saskatchewan

Seen in Kanada:
 Amisk Lake, Saskatchewan
 Amisk Lake (Amisk River), Alberta
 Amisk Lake (Belcourt Creek), British Columbia